Moloch - um demônio
Moloch horridus - uma espécie de lagarto, única no gênero  Moloch 
Moloch (Mortal Kombat) - um personagem da série de jogos eletrônicos

Desambiguação